Cebus kaapori és una espècie de mico de la família dels cèbids que es troba al Brasil (estats de Pará i Maranhão).

Referències

Enllaços externs 
 Informació sobre aquest mico a l'Animal Diversity Web. 

Cebus
Estat de Maranhão
Pará